El Torneig de Quebec 2015, oficialment conegut com a Coupe Banque Nationale 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista de moqueta interior que pertany als International Tournaments de la WTA. La 23a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 20 de setembre de 2015 al PEPS Sport Complex de la Ciutat del Quebec, Quebec, Canadà.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2015
WTA Tour 2015